El Profeta puede referirse a:

Profeta, término religioso.

Obras artísticas y literarias
 El profeta, ópera francesa.
 El profeta, escultura de bronce de Pablo Gargallo.
 El profeta, obra literaria de Gibran Jalil Gibran publicada en 1923.
O Profeta, telenovela brasileña emitida por Rede Globo entre 2006 y 2007.
 El Profeta, periódico ficticio de la saga de películas de Harry Potter.

Enlaces externos